Kvalifikace ženské dvouhry na US Open 2016 probíhala před zahájením hlavní soutěže od 23. do 26. srpna 2016 v areálu Národního tenisového centra Billie Jean Kingové. Postoupilo z ní sedmnáct tenistek, z toho šestnáct řádně po výhrách ve třech kolech a Belgičanka Alison Van Uytvancková jako šťastná poražená.

Nasazení hráček 
{{Sloupce|2|
  Kristína Kučová (kvalifikována)
  Tuan Jing-jing (kvalifikována)
  Tamira Paszeková (1. kolo)
  Donna Vekićová (kvalifikační kolo)
  Čang Kchaj-lin (2. kolo)
  Mandy Minellaová (kvalifikována)
  Alison Van Uytvancková (kvalifikační kolo, šťastná poražená)
  Marina Erakovicová (1. kolo)
  Jelizaveta Kuličkovová (1. kolo)
  Risa Ozakiová (kvalifikační kolo)
  Ana Bogdanová (kvalifikována)
  Jana Čepelová (kvalifikační kolo)
  Irina Chromačovová (1. kolo)
  Misa Egučiová (1. kolo)
  Tatjana Mariová (kvalifikační kolo)
  Kristýna Plíšková (2. kolo)
  Verónica Cepedeová Roygová (1. kolo)
  Jennifer Bradyová (kvalifikační kolo)
  Chan Sin-jün (kvalifikační kolo)
  Océane Dodinová (1. kolo)
  Julia Boserupová (1. kolo)
  Sílvia Solerová Espinosová (1. kolo)
  Amra Sadikovićová (1. kolo)
  Rebecca Petersonová (kvalifikační kolo)
  Sara Sorribesová Tormová (kvalifikační kolo)
  Elica Kostovová (kvalifikační kolo)
  Elise Mertensová (kvalifikována)
  Jessica Pegulaová (kvalifikována)
  Barbara Haasová (kvalifikována)
  Lourdes Domínguezová Linová (1. kolo)
  Isabella Šinikovová (2. kolo)
  Ivana Jorovićová ''(2. kolo)
}}

 Kvalifikantky 

 Šťastná poražená 
  Alison Van Uytvancková

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka 
{{Pavouk 8-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Kvalifikační kolo

|team-width=185

| RD1-seed1=2
| RD1-team1= Tuan Jing-jing
| RD1-score1-1=5
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=
| RD1-team2= Ons Džabúrová
| RD1-score2-1=7
| RD1-score2-2=1
| RD1-score2-3=4

| RD1-seed3=
| RD1-team3= Marina Melnikovová
| RD1-score3-1=65
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=
| RD1-team4= Miju Katová
| RD1-score4-1=77
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5=
| RD1-team5= Jamie Loebová
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=3
| RD1-score5-3=3
| RD1-seed6=
| RD1-team6= Tereza Smitková
| RD1-score6-1=2
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=6

| RD1-seed7=PR
| RD1-team7= Anhelina Kalininová
| RD1-score7-1=7
| RD1-score7-2=0
| RD1-score7-3=2
| RD1-seed8=24
| RD1-team8= Rebecca Petersonová
| RD1-score8-1=5
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=6

| RD2-seed1=2
| RD2-team1= Tuan Jing-jing
| RD2-score1-1=7
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=
| RD2-team2= Miju Katová
| RD2-score2-1=5
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3=

| RD2-seed3=
| RD2-team3= Tereza Smitková
| RD2-score3-1=0
| RD2-score3-2=1
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=24
| RD2-team4= Rebecca Petersonová
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=2
| RD3-team1= Tuan Jing-jing
| RD3-score1-1=7
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2= 24
| RD3-team2= Rebecca Petersonová
| RD3-score2-1=5
| RD3-score2-2=3
| RD3-score2-3=
}}

 Třetí kvalifikantka 

 Čtvrtá kvalifikantka 

 Pátá kvalifikantka 

 Šestá kvalifikantka 
{{Pavouk 8-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Kvalifikační kolo

|team-width=185

| RD1-seed1= 6
| RD1-team1= Mandy Minellaová
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=
| RD1-team2= Barbora Štefková
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=
| RD1-team3= Majo Hibiová
| RD1-score3-1=5
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=
| RD1-team4= Aryna Sabalenková
| RD1-score4-1=7
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5=
| RD1-team5= Eri Hozumiová
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6=
| RD1-team6= Urszula Radwańská
| RD1-score6-1=4
| RD1-score6-2=0
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=WC
| RD1-team7= Amanda Anisimovová
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=17
| RD1-team8=
| RD1-score8-1=3
| RD1-score8-2=4
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=6
| RD2-team1=| RD2-score1-1=77
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=
| RD2-team2= Aryna Sabalenková
| RD2-score2-1=62
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3=

| RD2-seed3=
| RD2-team3= Eri Hozumiová
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=2
| RD2-score3-3=77
| RD2-seed4=WC
| RD2-team4= Amanda Anisimovová
| RD2-score4-1=1
| RD2-score4-2='''6
| RD2-score4-3=61

| RD3-seed1=6
| RD3-team1=

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Třináctá kvalifikantka

Čtrnáctá kvalifikantka

Patnáctá kvalifikantka

Šestnáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

US Open 2016